War:
 War — альбом рок-группы U2 1983 года.
 War — американская музыкальная группа.
 War — шведская музыкальная группа.
 War — пацифистская песня, наиболее известная в исполнении Эдвина Старра.
 War — песня Sum 41.
 War (Volume I, Volume II, Volume III) — серия из 3-х сплит-альбомов метал-групп, выпущенная лейблом «Season of Mist».
 Warhammer Online: Age of Reckoning — компьютерная игра в жанре MMORPG (официальная аббревиатура этой игры).
 War — игра Скота Коутона.

WAR:
 .WAR — расширение имени файла в некоторых форматах архивов:
 WAR — формат файла для хранения группы веб-страниц с изображениями.
 WAR — формат файла, описывающий, как полное веб-приложение упаковывается в соответствии со спецификацией Java-сервлетов.

См. также 
 Война (значения)